Hemphill může být:

 Hemphill County – okres ve státě Texas v USA

příjmení
 Julius Hemphill (1938–1995) – americký jazzový saxofonista
 Shirley Hemphill (1947–1999) – americká herečka